Enrico Tamanini – docente e politico italiano
 Livio Tamanini – insegnante ed entomologo italiano
 Luisa Tamanini – ex ciclista su strada italiana